Kampfhenkel ist der Familienname folgender Personen:

 Elga Kampfhenkel (1945–2021),  deutsche Politikerin
 Otto Schulz-Kampfhenkel (1910–1989), deutscher Geograph, Forschungsreisender, Schriftsteller und Filmer